Hosszúszabadi, Temes megye (Ohaba Lungă)
 Kőaljaohába, Hunyad megye (Ohaba de sub Piatră)
 Mutnokszabadja, Krassó-Szörény megye (Ohaba-Mâtnic)
 Ohába (Brassó megye)
 Ohába (Hunyad megye)
 Ohábaponor, Hunyad megye (Ohaba-Ponor)
 Ohábasibisel, Hunyad megye (Ohaba-Sibișel)
 Rácszabadi, Temes megye (Ohaba Română)
 Székásszabadja, Fehér megye
 Sztancsesdohába, Hunyad megye (Stâncești-Ohaba)
 Sztrigyohába, Hunyad megye (Ohaba Streiului)
 Temesforgács, Temes megye (Ohaba-Forgaci)
 falu Dolj megyében, Melinești községben
 falu Gorj megyében, Bălănești községben
 falu Gorj megyében, Bolboși községben (Ohaba-Jiu)
 falu Mehedinți megyében, Șovarna községben